A PFG 2011-12 var den 88. udgave af det bulgarske mesterskab i fodbold. Turneringen blev afviklet fra 6. august, 2011 og blev afsluttet i 23. maj, 2011.

PFC Ludogorets Razgrad vandt første bulgarske mesterskab.

Tabel

Statistik

Målscorer

Kilder 

Fodboldsæson 2011-12
Fodbold i Bulgarien